Привокза́льная пло́щадь — площадь, доминантой которой является здание вокзала, как правило железнодорожного, или нескольких вокзалов, а также собственное название подобных площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Привокзальная площадь — в Гомеле.
 Привокзальная площадь — в Минске.

Казахстан 
 Вокзальная площадь — в Кокшетау.

Россия 
 Площадь Победы — в Барнауле.
 Вокзальная площадь — в Белгороде.
 Площадь Шукшина — в Бийске.
 Вокзальная площадь — в Великих Луках.
 Вокзальная площадь (Великий Новгород) — в Великом Новгороде.
 Привокзальная площадь — в Вельске.
 Вокзальная площадь — во Владикавказе.
 Площадь Бабушкина — в Вологде.
 Площадь Генерала Черняховского — в Воронеже.
 Привокзальная площадь — в Выборге.
 Привокзальная площадь — в Дзержинске.
 Привокзальная площадь — в Екатеринбурге.
 Привокзальная площадь — в Железнодорожном.
 Привокзальная площадь — в Зеленограде.
 Привокзальная площадь — в Казани.
 Площадь Калинина — в Калининграде.
 Привокзальная площадь — в Кирове.
 Привокзальная площадь — в Костроме.
 В Кургане:
 Площадь Слосмана — у железнодорожного вокзала.
 Площадь Собанина — у автовокзала.
 В Москве:
 Комсомольская площадь.
 Площадь Курского вокзала.
 Павелецкая площадь.
 Площадь Европы.
 Площадь Киевского вокзала.
 Тверская застава.
 Площадь Савёловского вокзала.
 Рижская площадь.
 Привокзальная площадь — в Мурманске.
 Привокзальная площадь — в Мытищах.
 Площадь Революции — в Нижнем Новгороде.
 Привокзальная площадь — в Новокузнецке.
 Площадь Гарина-Михайловского — в Новосибирске.
 Привокзальная площадь — в Омске.
 Привокзальная площадь — в Орле.
 Площадь Гагарина — в Петрозаводске.
 Вокзальная площадь — в Подольске
 Привокзальная площадь — в Пскове.
 В Ростове-на-Дону
 Привокзальная площадь.
 Площадь Первой русской революции 1905 года
 Комсомольская площадь — в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Привокзальная площадь — в Ломоносове;
 Привокзальная площадь — в Павловске;
 Привокзальная площадь — в Петергофе;
 Привокзальная площадь — в Пушкине
 Площадь Восстания
 Площадь Ленина
 Площадь Балтийского вокзала
 Витебская площадь
 Привокзальная площадь — в Саратове.
 Привокзальная площадь — в Таганроге.
 Площадь Московского вокзала — в Туле.
 Привокзальная площадь — в Твери.
 Привокзальная площадь — в Уфе.
 Привокзальная площадь — в Челябинске.
 Площадь Ленина — в Южно-Сахалинске
 В Ярославле:
 Привокзальная площадь
 Площадь Подвойского

Украина 
 Привокзальная площадь — в городе Запорожье.
 Привокзальная площадь — в Ивано-Франковске.
 Привокзальная площадь — в Киеве.
 Привокзальная площадь — в Николаеве Николаевской области.
 Привокзальная площадь — в Одессе.
 Привокзальная площадь — в Раздельной.
 Привокзальная площадь — в Сумах.
 Привокзальная площадь — в Харькове.

См. также 
 Площадь вокзала
 Привокзальная улица
 Вокзальная площадь